Dale může být:

příjmení osob
 Alan Dale (* 1947) – novozélandský herec
 Dick Dale (1937–2019) – americký hudebník a textař
 Dominic Dale (* 1971) – hráč snookeru
 Henry Hallett Dale (1875–1968) – britský farmakolog a biochemik, nositel Nobelovy ceny
 Johannes Dale (* 1997) – norský biatlonista

křestní jméno
 Alexander Dale Oen (1985–2012) – norský plavec
 Dale Carnegie (1888–1955) – americký spisovatel
 Dale Crover – americký hudebník
 Dale Frail (* 1961) – astronom
 Dale Gardner – americký letec a astronaut
 Dale Hawerchuk (1963–2020) – kanadský lední hokejista a trenér
 Dale Hunter (* 1960) – kanadský lední hokejista, trenér a hokejový manažer
 Dale Russell – kanadský paleontolog
 Dale Mulholland (* 1964) – americký fotbalový záložník
 Dale Spalding – americký zpěvák, multiinstrumentalista a hudební skladatel
 Dale T. Mortensen (1939–2014) – americký ekonom, nobelista

počítačové hry
 Icewind Dale
 Icewind Dale II

sídla, územněsprávní jednotky
 Castle Dale správní město okresu Emery County ve státě Utah
 Dale County – okres ve státě Alabama ve Spojených státech amerických

jiné
 Dale – postava z Disneyho seriálu Rychlá rota (Chip a Dale)

Externí odkazy